Эликсир жизни:
 Эликсир молодости — субстанция, дарующая бессмертие, универсальное лекарство.
 Жизненный эликсир — одно из алхимических названий Философского камня